Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Nestor ha partecipato con Leander Paes, ma i due sono stati eliminati al secondo turno. Zimonjić ha partecipato con Marcin Matkowski, ma i due sono stati battuti in finale da Rohan Bopanna e Florin Mergea con il punteggio di 6-2, 65-7, [11-9].

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
 Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno)
 Vasek Pospisil /  Jack Sock (quarti di finale, ritirati)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)

 Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (finale)
 Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
 Daniel Nestor /  Leander Paes (secondo turno)
<li> Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

Wildcard

  Mahesh Bhupathi /  Nick Kyrgios (primo turno)

 Feliciano López /  Maks Mirny (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2015
ATP World Tour 2015